Igor Liba, slovaški hokejist, * 4. november 1960, Prešov, Slovaška.

Liba je v češkoslovaški ligi igral za kluba HK Košice in Dukla Jihlava. V sezonah 1982/83 in 1983/83 je osvojil naslov državnega prvaka z Duklo Jihlava, v sezonah 1985/86 in 1987/88 pa s Košicami. Leta 1983 je bil kot 91. izbran na NHL naboru s strani kluba Calgary Flames, v ligi NHL pa je v eni sezoni igral za kluba New York Rangers in Los Angeles Kings. Ob tem je igral še za klube EHC Biel v švicarski ligi, HC Fiemme Cavalese v italijanski ligi, TuTo Turku v finski ligi, EV Zeltweg v avstrijski ligi ter  VTJ Spišská Nová Ves, HK VTJ Trebisov in HK Dragon Presov v slovaški ligi.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje, ter šestih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate ter po dveh srebrnih in bronastih medalj. Za reprezentanco je odigral 211 tekem, dosegel pa 66 golov.

Leta 1984 je prejel nagrado Zlatá hokejka za najboljšega češkoslovaškega hokejista leta. Leta 2005 je bil sprejet v Slovaški hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 81/82
|
|
| 35
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 2
| 8
| 10
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 36
| 17
| 20
| 37
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 2
| 3
| 5
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 0
| 4
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 42
| 21
| 37
| 58
|
| 94
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 4
| 6
| 10
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 88/89
|
| 10
| 2
| 5
| 7
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 88/89
|
| 27
| 5
| 13
| 18
|
| 21
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 44
| 17
| 20
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 90/91
|
| 18
| 13
| 8
| 21
|
| 10
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 16
| 7
| 9
| 16
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fiemme Cavalese
| Italijanska liga
| 91/92
|
| 18
| 11
| 34
| 45
|
| 2
|
| 4
| 2
| 7
| 9
|
| 4
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 92
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| +4
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska 2. liga
| 92/93
|
| 44
| 22
| 34
| 56
| +33
| 111
|
| 4
| 2
| 2
| 4
| +3
| 4
|-
| EV Zeltweg
| Avstrijska liga
| 94/95
|
| 31
| 30
| 23
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Zeltweg
| Avstrijska liga
| 95/96
|
| 33
| 15
| 19
| 34
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VTJ Spisská Nová Ves
| Slovaška liga
| 96/97
|
| 46
| 26
| 25
| 51
| +6
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Slovaška liga
| 97/98
|
| 42
| 13
| 28
| 41
| +30
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK VTJ Trebisov
| Slovaška 2. liga
| 97/98
|
| 4
| 1
| 4
| 5
| +6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Slovaška liga
| 98/99
|
| 52
| 15
| 25
| 40
| +4
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Zeltweg
| Avstrijska 2. liga
| 99/00
|
| 30
| 24
| 36
| 60
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Dragon Presov
| Slovaška 2. liga
| 00/01
|
| 36
| 17
| 25
| 42
| +23
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VTJ Spisská Nová Ves
| Slovaška liga
| 02/03
|
| 20
| 1
| 10
| 11
| -4
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Dragon Presov
| Slovaška 2. liga
| 02/03
|
| 20
| 8
| 11
| 19
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 620
| bgcolor="#7FFF00" | 312
| bgcolor="#7FFF00" | 412
| bgcolor="#7FFF00" | 724
| bgcolor="#7FFF00" | +108
| bgcolor="#7FFF00" | 599
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 14
|}

Glej tudi 
 Seznam slovaških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Hokejisti HK Košice
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti EHC Biel
Hokejisti HC Fiemme Cavalese
Hokejisti TuTo Turku
Hokejisti EV Zeltweg
Hokejisti HK VTJ Spišská Nová Ves
Hokejisti HK VTJ Trebisov
Hokejisti HK Dragon Presov
Sprejeti v Slovaški hokejski hram slavnih